Die wirtschaftliche Bedeutung Hamburgs für den Außenhandel der Bundesrepublik Deutschland („Hamburg, das Tor zur Welt“) hat dazu geführt, dass sich zahlreiche konsularische Vertretungen in der Hansestadt niedergelassen haben. Hamburg ist deshalb mit 97 Konsulaten (Stand Januar 2019) nach New York und Hongkong der drittgrößte Konsularstandort der Welt. Hierzu zählen insbesondere die skandinavischen Länder, sowie die Länder, zu denen bereits seit frühester Zeit Handelsbeziehungen über den Hafen bestanden. Das erste Konsulat wurde 1570 von Österreich eröffnet (2011 in Honorarkonsulat gewandelt). Es folgten Frankreich im Jahre 1579, die Niederlande 1625 und Spanien 1626.

Konsularische Vertretungen 
Die Liste der Konsulate (Stand: August 2020) führt alle Generalkonsulate, Konsulate, Honorargeneralkonsulate und Honorarkonsulate in Hamburg sowie ein Honorarkonsulat in der angrenzenden Gemeinde Seevetal auf. Die Liste ist sortierbar nach Staaten, nach Art der Einrichtung, nach der Postleitzahl der Adresse und dem Jahr der Eröffnung.

Diplomatische Vertretungen 
Ehemalige diplomatische Vertretungen in Hamburg von Staaten, die bei den Hansestädten zumindest zeitweilig mit einem residenten Gesandten akkreditiert waren.

      Habsburg (bis 1806) und Preußen (ab 1815)      akkreditierte Staaten mit residenten Gesandten      akkreditierte Staaten ohne residenten Gesandten

Handelsvertretungen 
  (St. Petersburg) – Außenwirtschaftsbüro
  – Investitions- und Wirtschaftsförderung
  – Trade Promotion Center
  – Business Support Office
  – „LGG Consulting“, VšĮ „Versli Lietuva“ Vertreterin
  (Helsingborg) – Stadtvertretung
  – Taipeh Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, Büro Hamburg, Mittelweg 144
  – Business Center

Siehe auch 
 Liste der diplomatischen und konsularischen Vertretungen in Deutschland

Weblinks 

 Konsulate auf der Hamburg-Website; abgerufen 19. Juli 2010

Einzelnachweise 

!Konsulate
Hamburger Konsulate und Handelsvertretungen
Deutschland, Hamburg
Liste (deutsche Organisationen)
Liste (Politik, Deutschland)
!